Цюрупинский район

 название Алёшковского района Украины в 1928—2016 годах
 название Щербактинского района Казахстана в 1928—1963 годах